Фосфит калия — неорганическое соединение,
соль калия и фосфористой кислоты с формулой K(HPO),
бесцветные кристаллы,
растворяется в воде.

Получение 
 Нейтрализация фосфористой кислоты:

Физические свойства 
Фосфит калия образует бесцветные расплывающийся кристаллы.

Хорошо растворяется в воде,
не растворяется в этаноле.

Литература 
 

Соединения калия
калия